De marathon van de mannen op de Olympische Spelen van 2000 vond plaats op 1 oktober 2000 in de straten van Sydney. De start vond plaats in het Stadium Australia en de finish in het Olympisch Stadion. Net als bij de vorige Spelen was de marathon het afsluitende evenement. De start vond om 16:00. Er werd gelopen in het begin van de lente onder koele omstandigheden. Er was geen uitgesproken favoriet. Wel was het zo dat de Keniaanse en Ethiopische marathonlopers de internationale wedstrijden domineerden. De olympisch kampioen Josia Thugwane werd 20e en het podium was uiteindelijk gevuld met lopers uit deze twee landen. Van de 100 gestarte deelnemers haalden 81 deelnemers de finish.

Records

Uitslag 

Mannen 42195
Olympische Zomerspelen 2000/marathon mannen